KVSA steht als Abkürzung für:

 Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt, siehe Kassenärztliche Vereinigung #Kassenärztliche Vereinigungen
 Kommunaler Versorgungsverband Sachsen-Anhalt

Abkürzung